Тата́рский может означать:

 Татарский язык

Фамилия 
 Татарский, Александр Михайлович (1950—2007) — советский и российский режиссёр-мультипликатор, художник, продюсер.
 Татарский, Андрей Ильич (Наум Эливич; 1932 — после 1989) — советский писатель и драматург.
 Татарский, Валерьян Ильич (1929—2020) — советский и американский физик.
 Владлен Татарский — псевдоним военного корреспондента Максима Фомина (род. 1980).
 Татарский, Виктор Витальевич (1939—2022) — советский и российский теле- и радиоведущий, актёр.
 Татарский, Евгений Маркович (1938—2015) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.
 Татарский, Иерофей Алексеевич (1850 — после 1916) — русский богослов, литературовед.
 Татарский, Михаил Семёнович (1920—1998) — советский сценарист.

Топоним 
 Татарский — хутор, Солнцевский район, Курская область, Россия.

См. также 
 Татарская
 Татарское
 Татарский переулок